Pont de l'Arc peut désigner :
 le Pont-de-l'Arc, un quartier d'Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône ;
 le pont de l'Arc, un pont au-dessus de l'Arc, en Savoie.